Violación puede referirse a:

 violación, delito sexual por el que se fuerza a mantener relaciones sexuales a una persona con violencia o amenazas.
 violación de acceso, en informática, el intento fallido de acceso a información o a programas a los que no se tiene autorización para ver o modificar.
 violación CP, en física de partículas, violación de la simetría CP.
 violación de copyright.
 violación de los derechos humanos.
 violación de domicilio, que consiste en entrar en el domicilio, o local de una persona sin su consentimiento o permanecer en él contra su voluntad.